Manoukian oder Manookian ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Manoukian (* 1946), armenisch-französischer Modeschöpfer
 André Manoukian (* 1957), französischer Jazzpianist, Komponist und Produzent armenischer Abstammung
 Aram Manoukian (1879–1919), armenischer Revolutionär, Politiker und General
 Arman Tateos Manookian (1904–1931), US-amerikanischer Maler
 Athena Manoukian (* 1994), griechische Sängerin armenischer Herkunft
 Gagik Manoukian (* 1952), armenischer Maler
 Jeff Manookian (* 1953), US-amerikanischer Pianist, Komponist und Dirigent
 Katarine Salian-Manoukian († 1965), armenische Politikerin
 Roland Manookian (* 1980), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Manougian
 Manukjan
 Manukyan